Бронк:

 Бронк, Детлев Вулф (1897—1975) — американский нейрофизиолог.
 Бронк — лунный кратер.

См. также 
 Бронко